Mănăștur respectiv formele similare se pot referi la:

 cartierul Mănăștur al municipiului Cluj-Napoca 
 localitatea Mănăștur din județul Arad, România
 localitatea Mănăștiur din județul Timiș, România
 localitatea Mănășturel din județul Cluj, România
 localitatea Mănășturu Românesc din județul Cluj, România

Toponime românești